Тчев:

 Тчев — польский город, расположенный в низовьях Вислы выше по течению от Гданьска.
 Тчев — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тчевский повят, Поморское воеводство.